

География 
 Вильена (Бразилия) () — муниципалитет в Бразилии, штат Рондония.
 Вильена (Испания) () — город и муниципалитет в Испании. 
 Вильена (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, штат Рондония.

Персоналии 
 Арнаис-Вильена, Антонио — испанский иммунолог.
 Вильена, Антониу Мануэл де (1663—1736) — 66-й великий магистр Мальтийского ордена, сын Саншу Мануэла де Вильены.
 Вильена, Луис Антонио де (род. 1951) — испанский поэт, прозаик, эссеист и переводчик.
 Вильена, Санчо Мануэл де (1610—1677) — португальский военачальник.
 Хуан Мануэль, принц Вильенский (1282—1349) — один из крупнейших писателей средневековой Испании.
 Мартинес Вильена, Рубен (1899—1934) — кубинский политический деятель, публицист, поэт.

Другое 
 Вильена — бразильский футбольный клуб из одноимённого города, штата Рондония.
 Клад из Вильены — один из крупнейших кладов эпохи бронзового века, принадлежит Испании.